Антропково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Маевской волости.

География 
Расположена на восточном побережье озера Смертное, в 28 км к западу от города Новосокольники.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 42 человека.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района